Antonio Carlos Zarattini – attore brasiliano
 Giglio Zarattini – pittore e politico italiano
 Stefano Zarattini – imprenditore e dirigente sportivo italiano